Допуск в машиностроении — разница между наибольшим и наименьшим (плюс-минус) предельными значениями параметров или отклонения от заданных параметров (номинальных размеров, массовой доли, массы): задаётся на геометрические размеры деталей, механические, физические и химические свойства. Назначается исходя из технологической точности и/или требований к изделию (продукту), в частности, к посадке сопрягаемых элементов. Любое значение параметра в заданном интервале является допустимым.

Возможности современных станков позволяют изготавливать детали с допусками ±0,0025 миллиметра, а в некоторых областях применение специального оборудования позволяет получать детали с точностью до ±0,00005 миллиметра. 

В стандартах РФ, допуск — абсолютная величина.

Обозначения 
 Допуск IT = International tolerance;
 Верхние и нижние отклонения, ES = Ecart Superieur, EI = Ecart Interieur;
 Для отверстий большие буквы (ES, D), для валов малые (es, d).

Термины 
 Размер — числовое значение линейной величины (диаметра, длины и т. п.) в выбранных единицах измерения.
 В машиностроении существует три вида размеров:
 Номинальный размер — размер, который служит началом отсчета отклонений и относительно которого определяются предельные размеры. Обозначается нижним индексом н справа от обозначения размера: Dн, dн, Lн, lн, Bн, bн — номинальные диаметры, соответственно отверстия, вала, номинальные длины, соответственно отверстия, вала, номинальные ширины, соответственно отверстия, вала, и т. д. Для деталей, составляющих соединение, номинальный размер является общим. Номинальный размер определяют, исходя из функционального назначения детали или узла, в результате расчета деталей на прочность и т. д., и указывают на чертеже.
 Действительный размер — размер элемента, установленный измерением с допускаемой погрешностью. Обозначается нижним индексом д справа от обозначения размера: Dд, dд, Lд, lд, Bд, bд — действительные диаметры, соответственно отверстия, вала, действительные длины, соответственно отверстия, вала, действительные ширины, соответственно отверстия, вала, и т. д.
 Предельные размеры — два предельно допустимых размера элемента, между которыми должен находиться или которым может быть равен действительный размер годной детали. Больший из них называют наибольшим предельным размером, меньший — наименьшим предельным размером. Обозначают предельные размеры нижними индексами справа от обозначения размера max и min: Dmax, dmax, Lmax, lmax, Bmax, bmax — наибольшие предельные диаметры, соответственно отверстия, вала, наибольшие предельные длины, соответственно отверстия, вала, наибольшие предельные ширины, соответственно отверстия, вала, и т. д.; Dmin, dmin, Lmin, lmin, Bmin, bmin — наименьшие предельные диаметры, соответственно отверстия, вала, наименьшие предельные длины, соответственно отверстия, вала, наименьшие предельные ширины, соответственно отверстия, вала, и т. д.
 Отклонение размера — алгебраическая разность между этим размером (действительным или предельным) и соответствующим номинальным размером.
 Верхнее предельное отклонение ES, es — алгебраическая разность между наибольшим предельным и соответствующим номинальным размерами.
 для отверстия ES = Dmax — Dн
 для вала es = dmax — dн
 Нижнее отклонение EI, ei — алгебраическая разность между наименьшим предельным и соответствующим номинальным размерами.
 для отверстия EI = Dmin — Dн
 для вала ei = dmin — dн
 Действительное отклонение — алгебраическая разность между действительным и соответствующим номинальным размерами.
 для отверстия Eд = Dд — Dн для вала eд = dд — dн Отклонения, в отличие от размеров, которые всегда выражаются положительными числами, могут быть и положительными (со знаком плюс), если размер больше номинального, и отрицательными (со знаком минус), если размер меньше номинального. Если размер равен номинальному, то его отклонение равно нулю.
 Основное отклонение — одно из двух предельных отклонений (верхнее или нижнее), определяющее положение поля допуска относительно нулевой линии. В данной системе допусков и посадок основным является отклонение, ближайшее к нулевой линии.
 Нулевая линия — линия, соответствующая номинальному размеру, от которой откладываются отклонения размеров при графическом изображении полей допусков и посадок. Отрицательные отклонения откладываются внутрь детали, положительные — наружу.
 Допуск Т — разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами или алгебраическая разность между верхним и нижним отклонениями. Допуск является абсолютной величиной без знака.
 Стандартный допуск IT — любой из допусков, устанавливаемых данной системой допусков и посадок.
 Поле допуска — поле, ограниченное наибольшим и наименьшим предельными размерами и определяемое величиной допуска и его положением относительно номинального размера. При графическом изображении поле допуска заключено между двумя линиями, соответствующими верхнему и нижнему отклонениям относительно нулевой линии.
 Квалитет (степень точности) — совокупность допусков, рассматриваемых как соответствующие одному уровню точности для всех номинальных размеров.
 Единица допуска i, I — множитель в формулах допусков, являющийся функцией номинального размера и служащий для определения числового значения допуска. i — единица допуска для номинальных размеров до 500 мм, I — единица допуска для номинальных размеров св. 500 мм.
 Вал — термин, условно применяемый для обозначений наружных элементов деталей, включая и нецилиндрические элементы.
 Отверстие — термин, условно применяемый для обозначения внутренних элементов деталей, включая и нецилиндрические элементы.
 Основной вал — вал, верхнее отклонение которого равно нулю.
 Основное отверстие — отверстие, нижнее отклонение которого равно нулю.
 Посадка — характер соединения двух деталей, определяемый разностью их размеров до сборки.
 Номинальный размер посадки — номинальный размер, общий для отверстия и вала, составляющих соединение.
 Допуск посадки — сумма допусков отверстия и вала, составляющих соединение.
 Зазор — разность между размерами отверстия и вала до сборки, если размер отверстия больше размера вала.

 Линейные размеры, углы, качество поверхности, свойства материала, технические характеристики 
Линейные размеры, углы, качество поверхности, свойства материала, технические характеристики указываются:
 в виде числового значения допуска;
 в виде двух предельных отклонений между которыми находится действительный размер () ;
 сочетанием букв (буквы) основного отклонения и номера квалитета ();
 в виде наибольшего и наименьшего предельных значений;
 знаком «больше или равно» () или «меньше или равно» ();
 процентом.

Для устранения излишнего многообразия числовые величины рекомендуют приводить в соответствие (например, округлять расчетные значения) с предпочтительными числами. На основе рядов предпочтительных чисел разработаны ряды нормальных линейных размеров (ГОСТ 6636-69).

Нормальные линейные размеры, мм:

 Предельное отклонение угла конуса 
Предельное отклонение угла конуса:
 если конус задан конусностью — обозначается символами  и числовым значением степени точности;
 если конус задан углом — обозначается символами  и числовым значением степени точности.

 Допуск формы и расположения поверхностей 
Допуск формы и расположения поверхностей указывается в виде условных обозначений (графически с числовым значением допуска) или текстом.

 Квалитет 
Квалитет (в русском от , которое от  — качество) — характеристика точности изготовления изделия (детали), определяющая значения допусков.

Квалитет является мерой точности. С увеличением квалитета допуск увеличивается, а точность понижается.
 Допуск по квалитету обозначается буквами IT с указанием номера квалитета, например IT8 — допуск по 8-му квалитету.
 Квалитеты с 01 до 4-го используются для изготовления калибров и контркалибров:
 с 01-й по 1-й — в плоскопараллельных концевых мер длины;
 а со 2-й по 4-й — также при изготовлении некоторых деталей измерительных приборов и инструментов.
 Квалитеты от 5-го до 12-го применяют для изготовления деталей, образующих сопряжения — относительные положения составных частей изделия,
 характеризуемые соприкосновением их поверхностей или зазором между ними, заданными конструкторской документацией (например, гладкие цилиндрические соединения):
 5-й и 6-й — при изготовлении наиболее высокоточных ответственных соединений в машинострении (например. шпинделей прецизионных станков);
 7-й и 8-й — самые распространённые в машиностроении;
 9-й и 10-й встречаются в крупногабаритных машинах (например, железнодорожных, сельскохозяйственных, полиграфических);
 11-й и 12-й — в неответственных соединениях (например, крышках).
 Квалитеты от 13-го до 17-го используют для параметров деталей, не образующих сопряжений и не оказывающих определяющего влияния.
 Основная закономерность построения допусков размеров (допуск обозначается IT = International tolerance),
 IT, мкм = K * i,
 где K — квалитет (число единиц допуска), i — единица допуска, мкм.
 На диаметры от 1 до 500 мм единица допуска функциональностью связана с номинальным размером , мкм.
 Соответствующие значения допуска регламентируются стандартом на допуски и посадки (Limits and Fits) ISO 286-1:2010, а также ГОСТ 25346-89..

Значение допусков для размеров основного отверстия до 500 мм:

 См. также 
 Взаимозаменяемость
 Отклонение от круглости
 Посадка (машиностроение)
 Ремедиум

 Примечания 

 Литература 
 А. И. Якушев, Л. Н. Воронцов, Н. М. Федотов''. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. 6-е изд., перераб. и доп.. — М.: Машиностроение, 1986. — 352 с.
 Шитиков А. Н. и др. Стандартизация геометрической точности в машиностроении //Вестник Брянского государственного технического университета. — 2019. — №. 1 (74).
 Хващевская Л. Ф., Шабалин А. В. К проблеме обеспечения точности в изделиях машиностроения //Вестник Иркутского государственного технического университета. — 2014. — №. 1 (84).
 Телешевский В. и др. Измерительная информатика в машиностроении //Вестник МГТУ Станкин. — 2008. — №. 1. — С. 33-38.

Ссылки 
 
 Таблицы посадок и предельных отклонений 
 https://www.highexpert.ru/content/engineers/toolerance_choosing.html

Технологии машиностроения
Детали машин и механизмов
Метрология